Соревнования по водному поло среди женщин на летней Универсиаде 2015 в Кванджу прошли со 2 по 13 июля 2015 года.

Медальный зачёт

Формат соревнований 
В соревнованиях примут участие 10 команд. Они разделены на 2 группы по 5 команд. В групповом этапе команды сыграют между собой по одному разу. По 4 лучшие команды выйдут в 1/4 финала и по олимпийской системе разыграют медали.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Финальная расстановка

Ссылки 

Водное поло на летней Универсиаде 2015